Vendita  – parte del commercio
Compravendita  – in diritto, un contratto
Tecniche di vendita  – attività di marketing
Vendita  – in Carboneria, il nome delle sezioni territoriali della società segreta

Altri progetti